Rust se može odnositi na:

Naselja:
 Rust (Gradišće) ili Rušta, grad u Gradišću u Austriji
 Rust (Njemačka), grad u Njemačkoj
Osobe:
 Albert Rust (1818–1870), američki političar
 Giacomo Rust, talijanski skladatelj
 Mathias Rust (r. 1968), njemački pilot koji je 1987. sletio na Crveni trg u Moskvi
 Rod Rust (r. 1928), amerikanac, trener američkog nogometa
Ostalo:
 Rust (pjesma), pjesma iz 1999. glazbenog sastava "Echo & the Bunnymen"
 Rust (programski jezik)